Episcia Mart. – rodzaj roślin z rodziny ostrojowatych (Gesneriaceae). Należące do niego gatunki występują naturalnie w północnej części Ameryki Południowej i w Ameryce Środkowe, na obszarach o klimacie tropikalnym.

Systematyka 
 Pozycja według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)
Przedstawiciel rodziny ostrojowatych (Gesneriaceae) należącej do rzędu jasnotowców (Lamiales) reprezentującego dwuliścienne właściwe.
 Synonimy Alsobia Hanst., Centrosolenia Benth., Cyrtodeira Hanst., Physodeira Hanst. 
 Niektóre gatunki
  Episcia andina Wiehler 
  Episcia cupreata  (Hook.) Hanst.  
  Episcia dianthiflora  H.E.Moore & R.G.Wilson 
  Episcia duidae  Feuillet 
  Episcia fimbriata  Fritsch 
  Episcia lilacina  Hanst. 
  Episcia prancei  Wiehler  
  Episcia punctata  (Lindl.) Hanst. 
  Episcia reptans  Mart. 
  Episcia rubra  Feuillet 
  Episcia xantha  Leeuwenb. 
Lista uwzględnia tylko gatunki zweryfikowane przez The Plant List.

Przypisy 

Ostrojowate